Casa del Almirante, puede referirse a:

Casa del Almirante en la ciudad de Cádiz, España.
Casa del Almirante en la ciudad del Cuzco, Perú.
Casa del Almirante en la ciudad de Tudela, Navarra, España.
Casa del Almirante en la ciudad de Valencia, España.